Fushun (抚顺) est une ville de la province du Liaoning en Chine ;
 Le xian de Fushun (抚顺) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Le xian de Fushun (富顺) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme